Район Мир Сайид Алии Хамадони, или  район Хамадони () — административный район в Хатлонской области Республики Таджикистан. Районный центр — посёлок городского типа Московский.

История 
Образован 15 сентября 1950 года под названием Чубекский район в составе Кулябской области Таджикской ССР при разукрупнении Пархарского района (административный центр — кишлак Чубек).

13 декабря 1952 года кишлак Чубек переименован в кишлак Московский, Чубекский район — в Московский район.

4 марта 1959 года к Московскому району был присоединён Шуроабадский район.

До 12 февраля 2004 года носил название Московский район. Переименован в честь персидского мыслителя Мир Сайид Али Хамадани.

Население 
Население по оценке на 1 января 2016 года составляет 137 900 человек, в том числе городское — в посёлке Московский — 16,7 % или 22 500 человек.

Административное деление 
В состав района входят 1 посёлок городского типа Московский и 6 сельских общин: Панджруд, Дашти Гуло, Мехнатобод, Турдиев, Чубек, Кахрамон.

Главой района Хамадони является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства района Хамадони является Председатель Хукумата. Законодательный орган района Хамадони — Маджлис народных депутатов, который избирается всенародно на 5 лет.

Примечания 

Районы Хатлонской области